Каледонија има више значења:
 Каледонија
 Округ Каледонија (Вермонт)
 Каледонија (Северна Дакота)
 Каледонија (Њујорк)
 Каледонија (Висконсин)
 Каледонија (Илиноис)
 Каледонија (Минесота)
 Каледонија (Мисисипи)
 Каледонија (Мисури)
 Каледонија (Мичиген)
 Каледонија (Охајо)